Denis Rodionov (em russo: Денис Родионов; 26 de julho de 1985) é um jogador de futebol cazaque.

Futebolistas do Cazaquistão